Воислава Лукич (; родилась 31 марта 1987 года в Суботице, СФРЮ) — сербская теннисистка; победительница 13 турнира ITF (восемь — в одиночном разряде); полуфиналистка парного турнира Orange Bowl (2003); бывшая восьмая ракетка мира в юниорском одиночном рейтинге; победительница Les Petits As (2001).

Общая информация 
Воислава — одна из двух дочерей Момчило и Сони Лукичей; её сестру зовут Милка. В детстве сербка совмещала занятия теннисом и гимнастикой, добившись успехов на национальном уровне в обоих видах спорта.

В 2008-12 годах, во время паузы в активной теннисной карьере, Лукич пробовала себя в роли актрисы и модели, работала на телевидении; наиболее известной частью этого периода её жизни является съёмка для сербской версии издания «FHM».

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (15)

Победы (8)

Поражения (7)

Финалы турниров ITF в парном разряде (10)

Победы (5)

Поражения (5)

История выступлений на турнирах

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Теннисисты Сербии и Черногории
Теннисисты Сербии